Diese Liste zählt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 6. Wahlperiode (1966–1970) auf.

Zusammensetzung

Abgeordnete 

 07